Софиано (от Софианос) — греческая фамилия.

Известные носители:
 Софиано, Петр Анастасьевич (1777—1831) — русский военный, генерал-майор.
 Софиано, Александр Николаевич (1812—1864) — русский капитан 1-ранга, командир фрегата «Постоянство»
 Софиано, Леонид Петрович (1820—1898) — русский военный и государственный деятель, член Государственного совета, генерал от артиллерии.
 Софиано, Николай Семёнович (1844—1902) — русский военный, генерал-майор.
 Софиано, Алексей Семёнович (1854—1929) — русский военный, генерал-лейтенант.
 Софиано, Татьяна Алексеевна (1903—1986) — советский историк науки, составитель русско-английского и англо-русского геологического словаря, дочь А. С. Софиано.